

Cinema 
The Lost Girl – cortometraggio del 1916 diretto da William P.S. Earle e Wally Van (1916)
The Lost Girl – documentario del 2009 diretto da Elizabeth Chatelain 
The Lost Girl – cortometraggio del 2011 diretto da Nils Taylor

Letteratura 
 La ragazza perduta (The Lost Girl) – romanzo di David Herbert Lawrence del 1920